Jacques-Louis Le Noir (1721-1792), historiographe français ;
 Jean Le Noir (), enlumineur français ;
 Jean Le Noir (1622-1692), théologien et canoniste français ;
 Robert Le Noir (1894-1973), artiste français.

Patronyme français